|}

Die Bahnstrecke Sestaponi–Satschchere in Georgien verbindet Satschchere und darüber hinaus das Bergwerk in Tschicha mit der Eisenbahnmagistrale des Landes, der Bahnstrecke Poti–Baku.

Geschichte

Schmalspurbahn 
Die Bahnstrecke entstand zunächst in mehreren Etappen als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 900 mm. Bauherr waren deutsche Bergwerksgesellschaften. Dazu zählten die Oberhausener Gutehoffnungshütte, die Friedrich Krupp AG, der Schalker Gruben- und Hüttenverein, die Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft und der Hamburger Kaukasische Grubenverein.

Tschiatura war damals das weltweit größte Zentrum des Manganerzbergbaus. Der Anteil am Weltaufkommen betrug fast 40 %, der Anteil am Weltexport lag über 50 %. Ab 1879 waren fast alle Bergwerke in der Hand der deutschen Unternehmen. Der Abschnitt Schorapani–Tschiatura der Strecke ging 1895 in Betrieb. Es folgte 1900 der Abschnitt nach Darkwedi und 1904 die Weiterführung nach Satschchere.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 wurde alles deutsche Vermögen in Russland als Vermögen des Kriegsgegners beschlagnahmt und die Strecke folgend durch die Transkaukasische Eisenbahn betrieben.

Breitspurbahn 
Die Strecke wurde 1957 auf russische Breitspur umgespurt. Anschließend wurde sie von 1957 bis 1959 mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert. 1972 wurde sie über Satschchere hinaus bis zu einem Bergwerk in Tschicha verlängert. Auf diesem letzten Abschnitt findet ausschließlich Güterverkehr statt.

Im Personenverkehr gibt es täglich zwei Zugpaare zwischen Satschchere und Kutaissi.

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006. ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Homepage der Georgischen Eisenbahn (en, ge, ru).

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Georgien
Spurweite 900 mm
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1524 mm
Imeretien